Руското генерално консулство в Солун (; ) е дипломатическа мисия на Руската империя, съществувала от 1773 до 1912 година, докато градът е в Османската империя и след това в Гърция от 1912 до 1917 година. В 1997 година генералното консулство на Руската федерация е открито отново.

История 
Консулството е открито на 31 март 1773 година с указ на императрица Екатерина II, за да съдейства за развитието на търговията и за защита на интересите на руските поданици в Османската империя. Пръв генерален консул е Пиетро (Пьотър) Фериери, „известен с добрите си качества, способности и познания в търговията“.

Консулството е закрито след Октомврийската революция в 1917 година. През януари 1997 година Русия открива консулството наново.

Ръководители 
Списък на ръководителите на мисията

Бележки 

Солун
Солун
Солун
Консулства в Солун